Kummersdorf kan syfta på:

 Kummersdorf-Gut – en ort och kommundel i kommunen Am Mellensee i delstaten Brandenburg i Tyskland
Kummersdorf-Alexanderdorf – en ort och kommundel i kommunen Am Mellensee i delstaten Brandenburg i Tyskland
Heeresversuchsanstalt Kummersdorf – ett utvecklingscentrum inför och under andra världskriget för nya vapensystem kring kärnenergi och innan 1936 raketsystem
Kummersdorf, Storkow – en stadsdel i staden Storkow (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg, Tyskland
Kummersdorf, Arrach – en ort i kommunen Arrach, Landkreis Cham, Bayern, Tyskland
Kummersdorf, Boxdorf – en ödeby vid Boxdorf, Landkreis Meissen, Sachsen, Tyskland.
Weihnachten für Kummersdorf – tysk titel på en Kalle Anka-serie ritad av Carl Barks.